Ilha Vicosa kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilha Viçosa, ö, Pará, 
 Ilha Jurupari (ö i Brasilien, Pará, lat 0,33, long -50,12), 

Robotskapade Brasilienförgreningar